Slovo Indigo může znamenat:
 Indigo – modré barvivo
 IndiGo – indická letecká nízkonákladová společnost